Minute (verkürzt von lateinisch pars minuta ‚verminderter Teil‘) steht für:

 Minute, eine Zeiteinheit
 Minute, kurz für eine Einheit des ebenen Winkels, siehe Winkelminute
 Minute, Einheit der astronomischen Unterteilung des Winkels, siehe Zeitmaß (Winkel)
 Minute (Längenmaß), alte Längeneinheit

Siehe auch:
 Haus zur Minute